Numele Scăieni se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova:
 Scăieni - localitate centru de comună din raionul Dondușeni
 Scăieni - sat din cadrul comunei Izvoare din raionul Florești
Localități în România:
orașul Boldești-Scăeni din județul Prahova
Scăeni, sat în comuna Bozioru, județul Buzău

Localități omonime din Republica Moldova